

Medicina 
 FV – acronimo per Fibrillazione ventricolare

Trasporti 
 FV – codice vettore IATA di Pulkovo Aviation
 FV – acronimo per il fabbricato viaggiatori di una stazione ferroviaria

Fumetti 
 Freccia Verde – personaggio dei fumetti DC Comics

Industria 
 FV – abbreviazione di fotovoltaico

Sport 
 FV – abbreviazione di Fußballverein nella denominazione di diverse squadre di calcio di paesi di lingua tedesca

Altro 
 FV – abbreviazione di FarmVille, gioco di Facebook